Ocnă este un termen învechit folosit pentru a desemna o mină de sare (salină). 

Ca nume propriu, toponimul Ocna se mai poate referi la una din următoarele localități:
 Ocna de Fier, Caraș-Severin
 Ocna Dejului, Cluj
 Ocna de Jos, Harghita
 Ocna de Sus, Harghita
 Ocna Șugatag, Maramureș
 Ocna Mureș
 Ocna Sibiului
 Ocnele Mari
 Târgu Ocna
 Ocna (Ucraina)

Toponime românești
Toponime slave